Vetra peut désigner :

Entreprises :
 Vétra, une marque de vêtement professionnel créée en 1927 à Paris. 
 Vétra, une marque de trolleybus créée en 1925 et disparue en 1964.
Autres : 
 Vetra, une station de métro à Milan.